Anche Maßmann in tedesco

 Hans Ferdinand Massmann – filologo tedesco
 Magnus Maßmann – politico tedesco
 Wilhelm Massmann – compositore di scacchi tedesco
 Wilhelm Maßmann – giurista tedesco